La saison 2014-2015 du Championnat d'Irak de football est la quarante-et-unième édition de la première division en Irak, la Division 1 League. La compétition se joue en plusieurs phases :
 la première voit les vingt clubs répartis en deux poules. Ils se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur et les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour la seconde phase.
 la seconde phase se joue avec deux poules de quatre équipes, qui s'affrontent à nouveau deux fois. Le premier de chaque poule accède à la finale nationale, les seconds jouent le match pour la troisième place.
 la dernière phase est constituée de la finale nationale, organisée au Al-Shaab Stadium de Bagdad. 

La compétition débouche sur une surprise puisque c'est l'un des clubs promus de deuxième division, Naft Al-Wasat qui est sacré champion à l'issue de la saison, après avoir battu Al Qowa Al Jawia en finale. C'est le tout premier titre de champion d'Irak de l'histoire du club.

Équipes participantes

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase

Classement 

|width=50%|
Groupe B :

|}
|}

Matchs 

|width=50% valign=center|
Groupe B :

|}
|}

Deuxième phase

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Finale nationale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Irak de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Irak de football
Irak
2014 en Irak
2015 en Irak